Le nom de Bigelow est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

  (1814-1879), inventeur et industriel américain.
 Henry Bryant Bigelow (1879-1967), océanographe et ichtyologiste américain.
 Howard E. Bigelow (1923-1987), mycologue américain.
 Julian Bigelow (1913-2003), informaticien américain.
 Jacob Bigelow (1787-1879), botaniste américain.
 Henry Jacob Bigelow (1818-1890), chirurgien américain, fils du précédent.
 Kathryn Bigelow (1951-), réalisatrice et scénariste américaine.
 Robert Bigelow (1945-), fondateur du groupe hôtelier Budget Suites of America et de l'entreprise Bigelow Aerospace.
 Scott Bigelow (1961-2007), catcheur américain.
 Stephen Bigelow (1971-), mathématicien australien.
 Wilfred Gordon Bigelow (1913-2005), chirurgien canadien.

Toponyme 

 Bigelow, une municipalité dans l'État de l'Arkansas.
 Bigelow, une municipalité dans l'État du Minnesota.
 Bigelow, un village du comté de Holt, dans le Missouri.

Homonymie de patronyme